2-е Первенство России по хоккею с мячом среди коллективов физической культуры 2011 года — прошло с 22 — 27 февраля 2011 года в городе Слободской Кировской области. Победителем стала команда хозяев — «Вятка» (Слободской).

В турнире приняли участие 5 команд из пяти регионов страны: Московской, Кировской, Свердловской, Ульяновской областей и Республики Коми. Также планировали принять участие команды из Нижегородской области — «Химкомплект» (Павлово-на-Оке), Республики Хакасия — «Университет» (Абакан), Омской области — «Сибирь» (Омск), а также вторая команда из Сыктывкара — «Дилижанс» и Чемпион Московской области — «Стрела-ЛИИ» (Жуковский). Однако эти команды впоследствии от участия отказались.

Формула проведения 
Планировалось разделить 10 команд на 2 группы, где они бы сыграли в один круг. Затем победители групп должны были встретиться в финале, вторые места — в матче за «бронзу», третьи — за 5-е место, четвёртые — за 7-е и пятые — за 9-е.

После того, как из-за отказов число участников сократилось в два раза, было принято решение по наибольшему числу набранных очков выявить победителя в однокруговом турнире пяти команд.

Результаты

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

Турнирная таблица 

Лучшие игроки по линиям
 Вратарь:  Юрий Габов (ХК «Сыктывкар»)
 Защитник:  Максим Вавилов (СК «Обухово»)
 Полузащитник:  Андрей Колодкин («Вятка»)
 Нападающий:  Алексей Самойлов («Буран»)

Индивидуальные призы
 Лучший снайпер:  Максим Кузнецов («Спутник»)
 «За мужество во время турнира»:  «Спутник» (Карпинск)

Ссылки 
 Первенство России среди КФК 2011 на rusbandy.ru 

Первенство России по хоккею с мячом среди КФК
2011 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2011 году
Слободской